Richard Lee kan syfta på bland andra:

* Richard Lee (född 1982), engelsk fotbollsspelare
 Richard Lee I (1617–1664), engelsk överste, plantageägare i Virginia
 Richard Lee II (1647–1715), engelsk överste, plantageägare i Virginia
 Richard Bland Lee (1761–1827), amerikansk politiker
 Richard Borshay Lee (född 1937), kanadensisk antropolog
 Richard Henry Lee (1732–1794), amerikansk jurist och politiker